Guillaume Briçonnet (1445-1514), le Cardinal de Saint-Malo, archevêque de Reims, puis de Narbonne
 Guillaume Briçonnet (1470-1534), évêque de Lodève, puis de Meaux. Fils de Guillaume Briçonnet (1445-1514)

Voir aussi